

Personnes

Patronyme 
 William McGonagall (1825-1902), poète écossais.

Personnage de fiction 
 Minerva McGonagall : personnage de la série Harry Potter.

Divers 
 The Great McGonagall : film biographique réalisé par Joseph McGrath, sorti en 1975.

Patronyme écossais